.aq, het internetlandcode topleveldomein van Antarctica
 aq, aanduiding achter een molecuulformule van een stof die aangeeft dat een bepaald deeltje zich in een waterige oplossing bevindt
 AQ, Autisme spectrum quotiënt